Agnieszka
 Agnes (sztuka)
 Agnes (album)
 (641) Agnes
 Agnes Carlsson
 St Agnes